Dalías kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Dalías (ort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Dalías (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar